Agni kan syfta på:

 Agni - en indisk eldgud
 Agni (ort i Indien) - en ort i Indien
 Agni (robot) - en indisk serie av medel- och långdistansrobotar
 Agni-I – en strategisk robot
 Agni-II – en strategisk robot
 Agni-III – en strategisk robot
 Agni-IV – en strategisk robot
 Agni-V – en strategisk robot
 Agni-VI – en strategisk robot
 398188 Agni - en asteroid
 Agnis – ett folk i Elfenbenskusten